Серецень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Серецень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Серецень.
 Серецень () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Серецень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Серецень.
 Серецень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Мурджень.